Мала́ика (, в ед. ч. маляк  или малак  от др.-сев.-западн.-семит. *malʾāk — «посланник», «вестник», ср.  — «посланник») — в исламе, разумное существо, обычно невидимое человеком, беспрекословно выполняющее все приказы Аллаха. В персидской традиции известны как фариштаха (ферештеха) () или фариштеган (), в ед. ч. фаришта (фереште) () в значении «ангел», от  — «апостол», «ангел». То же, что и ангелы в других авраамических религиях. Ангелы упоминаются более чем в восьмидесяти аятах Корана. Вера в ангелов является неотъемлемой частью веры мусульманина.

Природа ангелов 
По исламским представлениям ангелы сотворены из стихии света, бесполые, невероятно сильны и могут менять облик. Ангелы безгрешны, так как, в отличие от людей и джиннов, не наделены соблазном (нафс) и способностью делать выбор (то есть не имеют свободы воли), а соответственно не будут судимы в Судный день. Вместе с тем, ангелы наделены разумом, и значит они должны служить Аллаху, в чём собственно и заключается смысл их существования. Все множества ангелов никогда не восстанут против божьих заповедей; они подчиняются Аллаху всецело и хвалят его постоянно. Исполняя волю Аллаха, они могут находиться как на небесах, так и на Земле.

Аллах отвечает на молитвы верующих, посылая ангелов им на помощь. Люди лишены способности видеть ангелов, за исключением тех случаев, когда они являлись к пророкам и когда это было необходимо.

Группы ангелов 
 мукаррабун (иначе мукаррабин, макрибун,  — «приближённые») — высшие ангелы, пребывающие в горных сферах, «те, кто занимают высокие места», «находящиеся на возвышенности» (на небесах) (иллийун , иллиййун , с огласовкой  — «возвышенное») и непрерывно служащие Аллаху. Они также заняты выказыванием любви к Господу. Среди них по имени известны четверо:
 Джибриль ( или Джабраил, Джибраил  в Каирском Коране), также называемый аль-рух аль-куддус ( — «святой дух»), ар-pyx аль-амин ( — «верный дух») или просто ар-рух ( — «Дух») — на него возложена функция передачи Священного Откровения от Аллаха пророкам. В иудаизме и христианстве аналогами выступают Гавриил (, , ) и Святой Дух ( — руа́х ха-коде́ш,  — пне́вма то хагион,  — спи́ритус са́нктус).
 Микаил ( или Михаиль , Микал ) — раздаёт творениям Аллаха пропитание (средства к существованию), управляет дождём, облаками и ответственен за растения, также известен как ангел милосердия. В иудаизме и христианстве аналогом выступает Михаил (, , ).
 Маляк аль-маут ( — букв. «вестник смерти») — ангел смерти, лишающий жизни живых существ, и который в конце мира заберёт жизнь у всего живого и у самого себя. Этого ангела часто называют Азраил () или ‘Изра’ил (), среди персов известен под именем Мордад (); один из эпитетов — Абу-Джария ( — «отец милости [то есть смертного покоя], постоянства»). В иудаизме — мала́х ха-мавэ́т (), Азриэль (), Азраэль (), Самаэль (, , ), или Сариэль (, , , , ); в христианстве — Эсраил.
 Исрафил (, иначе Рафаил ) — ему поручено дуть в рог в Судный день. В иудаизме и христианстве вероятно ту же роль исполняет какой-то из трех ангелов: Рафаил (, , ) или Уриил (, , ), или Сарафиил ( или Серафиил , ).
Помимо высших ангелов, в Коране, сунне, тафсире и иной богословской литературе описываются и другие группы ангелы, без называния их имён (за редким исключением):
 ангелы вокруг Трона Аллаха:
  ( — «те, кто несут Трон, престолоносцы») — четыре ангела, несущие Трон Аллаха. В Судный день Аллах увеличит их число до восьми. Комментатор Абдуллах аль-Байдави отмечает, что эти восемь ангелов «настолько высоки, что их ноги стоят на самом низу земли, а их головы достигают самых высоких небес, Вселенная не достигает до их пупков, и нужно потратить семь сотен лет, дабы добраться от ушей до плеч!». Четырёх ангелов, несущих Трон в настоящий момент, по именам называет теоретик суфизма Ибн Араби в сочинении «Путы для готовящегося вскочить», это ангел в образе Исрафила, ангел в образе Джибриля, третий в образе Микаила и четвёртый в образе Ридвана, Ибн Араби также указывает, что пятый ангел будет в образе Малика, шестой в образе Адама, седьмой в образе Ибрахима, а восьмой в образе Мухаммеда. Между тем, как замечает Ибн Араби, образы этих ангелов — это образы их положений, а не их сущностей как таковых;
 карубин ( от  — крувим) — ангелы, окружающие Трон «те, кто рядом». Этот еврейский термин Абдуллах аль-Байдави использует для ангелов, упомянутых в суре . Как сообщал Аль-Байдави, «карубин» — это наивысший ангельский ранг и первые из сотворённых. Суфийский учёный Камалуддин Хусейн ибн Али аль-Ваиз аль-Кашифи (1436/1437—1504/1505) сообщал, что существует 70000 рядов этих ангелов вокруг Трона (см. Мафвахиб-и Алия=Тафсир-и Хусаини).
  ( — «хранители, защитники, сохраняющие до суда») или хафизун ()— стражи, ангелы-хранители:
  ( — «те, кто следуют друг за другом») или аль-хафата ( — «хранители») — ангелы, которые всюду следуют за человеком и защищают его по воле Всевышнего или же отступают, когда Аллах посылает ему испытания по Своей мудрости. В книге по исламскому экзорцизму (дават  — «призывание», «вызывание», «приглашение») и магии суфийского шейха Абу-ль-Муайяда из Гуджарата, озаглавленной «Джавахир-уль-Хамшах» (1549 год), приводятся несколько имен ангелов-хранителей: Исрафил, Джибраил, , Дардаил, Дурбаил, Рафтмаил, Шаркаил, Танкафил, Исмаил, Саракикаил, Кхарураил, Татаил, Руйяил, Хулаил, Хамвакил, Лулаил, Сархамаил, Аджмаил, Итраил, Амвакил, Амраил, Азраил, Микаил, Махкаил, Хартаил, Атаил, Нураил, Нукхаил.
  ( — «почтенные писцы») или Атид ( — «готовый») и Ракиб ( — «надсмотрщик») — ангелы-приёмщики, писцы, находящиеся по правое и левое плечо от человека и записывающие каждое его деяние и слово. На основании этих фактических материалов Аллах будет выносить человеку тот или иной приговор в Судный день. Вопреки мнению некоторых богословов, Ракиб и Атид — это не имена, а описание-эпитет ангелов, фиксирующих все дела человека.
 мудаббират ( — «те, кто разбираются с делами») — ангелы, исполняющие повеления Аллаха и следящие за соблюдением Вселенских законов и за постоянством миропорядка.
 муккосимат ( — «те, кто распределяет») — ангелы, распределяющие указания Аллаха.
 ангелы, управляющие природными явлениями и силами, помощники Микаила среди них:
 заажират ( — «те, кто прогоняют») — ангелы, сгоняющие облака и управляющие другими природными стихиями;
 маляк аль-раат ( — «ангел грома») — один из помощников Микаила, отвечающий за облака, имеет огненные орудия, которыми гонит облака;
 маляк аль-джибаль ( — «ангел гор») — ангел-хранитель гор, известен под именем Джабил () (или Джабиил), и упоминается Мухаммадом Бакиром Маджлиси в «Хайат аль-кулуб» (XVII век);
 ангел, надзирающий над живыми (растения и животные) и неживыми (камни, почва и т. п.) «нижними» творениями, известен как Раббан-Нау ( — «господин видов»), и упоминается Мухаммадом Гийасом аль-Дином ибн Джал аль-Дин ибн Шараф аль-Дин Рампури в его толковом персидском словаре «Гийяс аль-Лугат» (XIX век);
 ангел, водящий солнце и т. п.
 ангелы семи небес. Ибн Аббас упоминает следующие формы и имена ангелов, ответственных за каждое небо:
 сфера Луны, форма — коровы, ангел — Исмаил;
 сфера Меркурия, форма — орлы, ангел — Микаил (или Шамаил);
 сфера Венеры, форма — стервятники, ангел — Сайдаяил (или Сайид);
 сфера Солнца, форма — лошади, ангел — Салсаил (или Салсафил);
 сфера Марса, форма — гурии, ангел — Калькаил;
 сфера Юпитера, форма — небесные юноши (гулямы) или человекоголовые птицы, ангел — Самкхаил;
 сфера Сатурна, форма — люди, ангел — Руфаил (или Бармаил).
 малаикат аль-архам ( — «ангелы утробы» от мн. ч.  — «утроба», «чрево») — ангелы, наблюдающие за утробами матерей и записывающие ещё в утробе пол ребёнка, его удел, срок, судьбу. Как в случае с Ракибом и Атидом, Архам — не имя, а описание ангелов.
 малаикат аль-маут ( — букв. «вестники смерти») — ангелы-помощники Азраила, приходящие в мир в час, когда Азраил лишает жизни живых существ. Извлекают души из тел умерших:
 назиат ( — «вырывающие») или малаикат аль-азаб ( — «ангелы наказания, обреченности») — ангелы, ответственные за сбор душ неверующих в момент их смерти. Жестоки и грубы, с силой вырывают души неверующих из тел, с чёрными лицами, завернутые в грубые могильные ткани из преисподней, и пахнет от них падалью;
 нашитат ( — «извлекающие») или малаикат аль-рахмат ( — «ангелы сострадания») — ангелы, отвечающие на покаянные молитвы и забирающие души верующих во время прихода смерти. При заборе душ аккуратно извлекают души верующих из тел; имеют белое сияющее словно солнце лицо, завернуты в ткани из небесного шелка, и источают благоухание.
 сабихат ( — «плывущие»);
 сабикат ( — «опережающие»).
 хазана-и Джаннат ва Джаханнам — ангелы-стражи рая и ада.
 аз-Забания (, возможно «стражи») — 19 ангелов-истопников, «грубые и сильные», наказывающие грешников в аду и поддерживающие адское пламя. Возглавляет их ангел Малик (иначе Маалик ) — ангел, охраняющий ад; вероятно является одним и тем же что и ханаанский Молох ( от , , );
 хазанат-уль-джанна () — стражи рая, возглавляемые известным из ранних хадисов Ридваном (), другое его имя Исмаил ().
 джундалла ( — «солдаты Аллаха») — ангелы-воины, которые даются Аллахом в помощь человеческим войскам, как Благословение и Довольство Аллаха этими людьми.
 саффат ( — «стоящие в ряд») — ангелы, выстраивающиеся в ряды для исправного служения Всевышнему.
 таилят ( — «те, кто читает») — ангелы, читающие напоминание (перечитывающие слова, наставления Аллаха), среди них известен Ридван.
 сайяхуны (sayyāḥūn — «странники, путешественники») — ангелы, странствующие по дорогам в поисках групп молящихся и кающихся людей, поминающих Аллаха (Зикр), и исполняющие их просьбы каждую ночь в месяц Рамадан. Они же передают приветствия всех мусульман Пророку Мухаммеду. Возглавляет их Дардаил (), двукрылый ангел, одно крыло которого рубиново красное простирается до запада, а второе изумрудно зелёное, усыпанное жемчугом и рубинами — до востока, головой он подпирает Трон Аллаха, а ноги погружены глубоко в землю.
 ангелы, оценивающие поступки умерших, известны под именами Мункар и Накир () и (), внешний вид их описывается, как «вызывающий ужас», а задача их — подробно допросить покойных ещё в их могилах, дабы выделить неверных и правоверных, совершивших большие проступки при жизни. Тем не менее, исламские предания называют ещё два имени ангелов этой категории Мубашир () и Башир (), которые опрашивают только не грешивших правоверных, или приходят в могилу после допроса, осуществленного Мункаром и Накиром, чтобы поздравить ответивших успешно. Ряд богословов, например Али аль-Кари, сообщают, что ангелов все же двое и к грешникам они приходят в виде Мункара и Накира дабы мучить их, а к праведникам в виде Мубашира и Башира для благословения.
 аль-укуль уль-ашара ( букв. «десять разумов») — согласно суфийским представлениям (см. «Гийяс аль-Лугат» (XIX век) и ему подобные трактаты), десять ангелов, которые были созданы Господом в следующем порядке: во-первых, Аллах создал первого ангела, который затем создал первое небо и второго ангела, этот второй ангел затем создал второе небо и третьего ангела, и так далее, пока не были созданы девять небес и десять ангелов. Затем десятый ангел, по приказу Бога, создал весь мир.

Другие ангелы 
 Харут и Марут () — упоминаются в 102 аяте Корана.

Примечания

Литература

Ссылки